Hauswurz bezeichnet
 die Arten der Gattung der Hauswurzen (Sempervivum), insbesondere die Dach-Hauswurz
 einen Ortsteil von Neuhof im Landkreis Fulda, siehe Hauswurz (Neuhof)